Příjmení Karel nosí více významných osobností:

 Eduard Karel (1861-1950) – český rytec, grafik a vysokoškolský pedagog
 Ivan Karel (* 1926) – český lékař, oftalmolog, profesor UK
 Ján Karel (1924-2005) – slovenský fotbalista, bratr Jozefa
 Jaroslav Karel (* 1970) – český fotbalista
 Jiří Karel (* 1936) – český archeolog a historik
 Jozef Karel (1922-2005) – slovenský fotbalista, bratr Jána
 Rudolf Karel (1880-1945) – český hudební skladatel a dirigent

Externí odkazy